Брюс Ли (1940—1973) — мастер восточных единоборств и актёр.
 Брюс Ли и я — гонконгский фильм о Брюсе Ли.
 Брюс Ли в Новой Гвинее — гонконгский фильм.

См. также 
 Легенда о Брюсе Ли (фильм)